est une expression anglaise signifiant « je suis vivant ». Elle peut faire référence à :

 , album de Jackson Browne sorti le  ;
 , chanson et single de Céline Dion sorti le  présent sur l'album  ;
 , chanson d'Elhaida Dani qui représente l'Albanie au Concours Eurovision de la chanson 2015 ;
 , chanson d'Electric Light Orchestra tirée de l'album Xanadu sorti en .

Voir aussi 
 I Am Alive